Organische stof (in de bodemkunde): afgestorven materiaal van biologische oorsprong, dat onderhevig is aan verteringsprocessen.
 Organische verbindingen (in de organische- en de biochemie): chemische verbindingen waarvan een molecuul minstens een koolstof- en een waterstofatoom bevat (tegenovergestelde: anorganische verbinding). In de biochemie spreekt men ook van biomoleculen (koolhydraten, eiwitten, vetten)
 Organische chemie: de tak van de chemie die zich bezighoudt met chemische reacties tussen organische verbindingen.
 In de medische wetenschap: lichamelijke verschijnselen, ziektes en symptomen (tegenovergestelde: psychische)
 Organisch (kunst): uit een groeiproces voortgekomen, natuurlijke vormen (tegenovergestelde: tektonisch)

Zie ook
 Organisme